? — вопросительный знак, знак препинания, обозначающий вопросительную интонацию в предложениях. Как многозначный термин имеет следующие значения:

Кино и телевидение 
 ? — художественный фильм (2011 г., Индонезия).
 «?» — серия второго сезона американского телесериала «Остаться в живых».

Музыка 
 ? — второй альбом немецкой поп-рок-группы Nena.
 ? — второй студийный альбом американского рэпера XXXTentacion и последний, выпущенный при его жизни.
 ? — сороковой студийный альбом гонконгского певца Eason Chan.
 ? — дебютный мини-альбом лос-анджелесский группы Modwheelmood.
 ? — песня американской рок-группы Fishbone с одноименного мини-альбома.

Наука и техника 
 Question Mark () — модифицированный самолёт Atlantic-Fokker C-2A Военно-воздушных сил США.
 Функция «вопросительный знак» Минковского — построенная Германом Минковским монотонная сингулярная функция  на отрезке , обладающая рядом замечательных свойств.
 � — символ, который используется, когда значение символа неизвестно или не может быть выражено в Юникоде.

Люди 
 Чо Сын Хи или «вопросительный знак» — американский массовый убийца
 Rudy «?» Martinez — музыкант американской рок-группы Question Mark & the Mysterians.

Другие значения 
 ? — одна из старейших кофеен (кафан) Сербии и Белграда.
 ? — символ шахматной нотации.
 «?» — газета, издававшаяся в Петрограде в 1917 году.

См. также 
 ? and the Mysterians — американская рок-группа.
 ?: — тернарная условная операция.
 ??
 ⚳ () — символ карликовой планеты Цереры.
 ʔ (как символ МФА) и Ɂ, ɂ (как буква) — гортанная смычка.
 Перевёрнутые вопросительный и восклицательный знаки
 Вопрос (значения)

Примечания